Насьональ 1 1973/1974 () — 10-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1973/74 на сайте rsssf.com 

1973/1974
Алжир
Алжир
1973 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1974 году